Éric Micoud (né en 1973), joueur de basket-ball français ;
 Johan Micoud (né en 1973), ancien joueur de football français.

Autres 
 District de Micoud, district de Sainte-Lucie
 Micoud, club de football de Sainte-Lucie 
Homonymie de patronyme